Rosenberger ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Vlacq und westlich von Biela.
Der Kraterrand ist stark erodiert und im Süden von dem Nebenkrater Rosenberger D überlagert. Das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen und Mathematiker Otto August Rosenberger offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Rosenberger auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)